Francisco Romero puede aludir a:

Personas 

 Francisco Romero (s. XVI), militar portugués (:w:fr);
 Francisco Romero (1700-1763), torero español;
 Francisco Romero Blanco (1838-1918), médico español, rector de la Universidad de Santiago de Compostela
 Francisco Romero (ca. 1870-1917), cirujano español, realizó la primera operación de corazón
 Francisco Romero Robledo (1838-1906), ministro de Fomento durante el reinado de Amadeo I (España);
 Francisco Romero (1891-1962), filósofo argentino;
 Francisco Romero Marín (1915-1998), activista del PCE (Partido Comunista de España);
 Francisco "Pancho" Romero (ca. 1938-), músico argentino, miembro del grupo Los Trovadores;
 Francisco Romero Vázquez (1942-), futbolista paraguayo.
 Francisco Romero Maroto (1949-), poeta español;
 Francisco Romero Fernández (1961-), escritor español;